«Час волка» — фильм 1968 года режиссёра Ингмара Бергмана.
 «Час волка» — эпизод четвёртого сезона телесериала «Вавилон-5».